Somdet (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kalasin, Thailanda, cu o populație de 61.380 de locuitori și o suprafață de 454,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în eight subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 91 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kalasin